Kohonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1885-1944), homme politique finlandais
 (né en 1977), joueur finlandais de football
Teuvo Kohonen (1934-2021), académicien et chercheur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois